Torača ima više značenja:
 Torača (Firenca)
 Torača (Peruđa)